Акниет — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акниет (бывшее Фрунзе) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Акниет (бывшее 20 лет Казахской ССР) — село в Капланбекском сельском округе Сарыагашского района Туркестанской области.
 Акниет (бывшее Ильич) — село в Куркелесском аульном округе Сарыагашского района Туркестанской области.